Douglas  (parfois orthographié Douglass) est un prénom masculin de langue anglaise. C'est un nom d'origine écossaise et mannoise.

Il est dérivé du prénom gaélique Dúbhglas, à rapprocher du gaulois dubio signifiant noir et de glas signifiant bleu-vert.

Biologie 

 le douglas ou sapin de Douglas (Pseudotsuga menziesii), un arbre conifère du genre Pseudotsuga de la famille des Pinaceae
 l'écureuil de Douglas, un écureuil de l'espèce Tamiasciurus douglasii
 cavité de Douglas, ou cul-de-sac de Douglas, extension de la cavité du péritoine entre le rectum et la paroi arrière de l'utérus dans le corps de la femme 
 Iris douglasiana, un iris d'origine californienne

Personnalités

Portant ce prénom 

Voir la 

 Douglas Adams (1952-2001), auteur de science-fiction anglais
 Clifford Hugh Douglas (1879 - 1952) inventeur du concept de crédit social
 Douglas Bader (1910-1982), aviateur britannique
 John Douglas Cockcroft (1897-1967), physicien anglais
 Douglas Costa (1990), footballeur brésilien du Bayern Munich
 Douglas Dedge (1966-1998), premier pratiquant de combat libre à décéder des suites d'un combat
 Douglas Douglas-Hamilton (1903-1973),  de Hamilton et pionnier écossais de l'aviation
 Douglas Dunn (1942), danseur et chorégraphe américain
 Douglas Fairbanks (1883-1939), acteur américain
 Douglas Franco Teixeira (1988), footballeur brésilien du Dynamo Moscou
 Douglas Fowley (1911-1998), acteur, réalisateur et producteur américain
 Douglas Hyde (1860-1949), le  de la république d'Irlande
 Douglas MacArthur (1880-1964), général américain
 William Douglas Humia Menezes dit Douglas (1963), footballeur brésilien
 Douglas dos Santos dit Douglas (1982), footballeur brésilien
 Douglas da Silva dit Douglas (1984), footballeur brésilien
 Douglas Marques dos Santos dit Douglas (1985), footballeur brésilien
 Dyanfres Douglas Chagas Matos dit Douglas (1987), footballeur brésilien
 Douglas Franco Teixeira dit Douglas (1988), footballeur brésilien
 Douglas Silva Bacelar dit Douglas (1990), footballeur brésilien
 Douglas Pereira dos Santos dit Douglas (1990), footballeur brésilien du FC Barcelone

Portant ce nom 

 Aaron Douglas (1899-1979), peintre, illustrateur et professeur en arts visuels américain
 Aaron Douglas (1971-), acteur canadien
 Alan Douglas (1931-2014), producteur de musique américain
 Alec Douglas-Home (1903-1995), baron et homme politique britannique
 Alfred Bruce Douglas (1870–1945), poète britannique
 Allie Vibert Douglas (1894-1988), astrophysicienne canadienne
 Andre Douglas (c.1986-), astronaute américain
 
 Andy Douglas (1979-), lutteur américain
 
 Aretas Akers-Douglas (1851–1926), homme politique britannique
 Ashanti Shequoiya Douglas (1980–), chanteuse américaine
 
 
 Bryan Douglas (1934-), footballeur international anglais
 Cameron Douglas (1978-), acteur américain
  (1840–1909), détenteur canadien de la Victoria Cross
  (1948-), chanteur américain
 Carole Nelson Douglas (1944-), romancière américaine, auteure de roman policier
 Caroline Douglas (1821-1904), bienfaitrice des nationalistes irlandais
 
 Clifford Hugh Douglas (1879–1952), ingénieur écossais et pionnier du concept de crédit social
 Crawford Douglas (1931-1995), homme politique canadien en Ontario
 Damon Douglas (1954-), acteur américain
 David Douglas (1799-1834), botaniste américain
 Denzil Douglas (1953-), premier ministre de Saint-Christophe-et-Niévès
 Desmond Douglas (1955-), pongiste britannique
 Diana Douglas (1923-2015), actrice britanno-américaine, d'origine bermudienne
 
 Donna Douglas (1933-2015), actrice américaine 
 
 Emory Douglas (1943-), artiste et militant afro-américain
 Everett Douglas (1902-1967), monteur américain
 Gabrielle Douglas (1995-), gymnaste artistique américaine
 Gavin Douglas (1474–1522), poète écossais
 
 Guillermo Douglas (1909-1967), rameur uruguayen
 Hal Douglas (1924-2014), acteur américain
 Hannah Endicott-Douglas (1994-), actrice canadienne
 Howard Douglas (1776-1861), officier britannique
 Herb Douglas (1922-), athlète américain
 Illeana Douglas (1965–), actrice américaine
 Jason Douglas (1973-), acteur américain
 
  (1935–), réalisateur américain
 Jerry Douglas (1956–), musicien américain
 Jesse Douglas (1897–1965), mathématicien et professeur de mathématiques américain
 Jim Douglas (1952-), gouverneur américain du Vermont
 Joanna Douglas (1983), actrice canadienne
 
 Katie Douglas (1979-), joueuse américaine de basket-ball
 Katie Douglas (1998-), actrice canadienne
 Lloyd C. Douglas (1877-1951), écrivain américain
 Marjory Stoneman Douglas (1890–1998), environnementaliste et journaliste américaine
 Mary Douglas (1921-2007), anthropologue britannique
 Melvyn Douglas (1901-1981), acteur américain
 
 Mike Douglas, (1925–2006), acteur, chanteur et animateur de télévision américain
 Norman Douglas (1868-1952), écrivain britannique
 
 Peter Douglas (1955-), producteur, réalisateur, scénariste et acteur américain
 Pierre Douglas (1941- ), fantaisiste et imitateur français
 Reginald Douglas (1977-), coureur cycliste kittitien
 Roger Douglas (1937–), homme politique néo-zélandais
 Ronald Douglas (1938-), mathématicien américain
 Rosie Douglas (1941–2000), homme politique dominicain
 Roy Douglas (1907-2015), musicien anglais
 
 Shane Douglas (1964–), catcheur américain
 Sherman Douglas (1966-), joueur de basket-ball américain
 Shirley Douglas (1934–2020), actrice canadienne
 Stephanie Douglas (1969-), athlète britannique
 Stephen A. Douglas (1813-1861), homme politique américain
 Steve Douglas (1938-1993), saxophoniste, flûtiste et clarinettiste américain
 Tommy Douglas (1904-1986), politicien canadien
 Toney Douglas (1986-), joueur américain de basket-ball 
 Wesley Douglas (1996-), joueur anglais de rugby à XV
 
 William O. Douglas (1898–1980), juge de la Cour suprême des États-Unis

Pseudonyme 

 George Douglas Fisher (1902-1980), auteur britannique de roman policier ;
 Marian Douglas (1921-1931), pseudonyme d' Ena Gregory, l'actrice du cinéma muet américain ;
 Kirk Douglas (1916-2020), acteur américain, père de Michael Douglas.

Animaux 
 Douglas, perroquet jouant dans les films des aventures de Fifi Brindacier.

Voir aussi

Noblesse écossaise 
Ancienne et puissante famille d'Écosse, qui se signala surtout dans les guerres acharnées que ce pays eut à soutenir contre l'Angleterre.

Clan Douglas 
 Alexander Douglas-Hamilton (né en 1978),  duc de Hamilton
 Alfred Douglas-Hamilton (13e duc de Hamilton).
 Archibald Douglas ( 1320–1400),  comte de Douglas
 Archibald Douglas ( 1369-1424),  comte de Douglas
 Archibald Douglas ( 1450-1513),  comte d'Angus
  (1555-1588),  comte d'Angus
 Douglas Douglas-Hamilton (1903-1973),  duc de Hamilton, pionnier de l'aviation
 Francis Douglas (1847-1865), alpiniste
 James Douglas (1358-1388),  comte de Douglas
 James Douglas ( 1516-1581),  comte de Morton
 James Douglas (1658-1712),  duc de Hamilton
 James Douglas-Hamilton (né en 1942)
  (1927-2016),  comte de Morton
 John Douglas (1844–1900),  marquis de Queensberry
 Margaret Douglas (1515–1578)
  (1878-1951)
 Thomas Douglas (1771–1820)
 Walter Montagu-Douglas-Scott (1894-1973),  duc de Buccleuch
 William Douglas (1637–1695),  duc de Queensberry
  (1552–1611),  comte d'Angus
 William Douglas-Hamilton,  duc de Hamilton

Entreprises 
 Douglas : firme britannique, constructeur de motocyclette
 Douglas Holding : firme allemande, vente de parfums
 Douglas : chaîne de parfumeries
 Douglas Aircraft Company, constructeur aéronautique américain (1921–1967) à laquelle a succédé :
 McDonnell Douglas (1967–1997)
 Douglas & McIntyre est une maison d'édition canadienne

Toponymie

Douglas, une ville sud-africaine de la province du Cap-du-Nord

Douglas Apsley National Park, un parc national de Tasmanie en Australie

Douglas, paroisse canadienne du Nouveau-Brunswick
 Burnaby—Douglas, District électoral fédéral canadien en Colombie-Britannique
 Fort Douglas, fort de la Compagnie de la Baie d'Hudson, construit en 1812, près de l'actuel Winnipeg, Manitoba
 Douglas, ancien comté de Nouvelle-Ecosse

Douglas, un village du comté de South Lanarkshire.

: nombreux homonymes ;
 Douglas, une ville de l'Alabama ;
 Douglas, une ville de l'Arizona ;
 Douglas, un village du Nebraska ;
 Douglas une ville de l'État du Wyoming ;
 L'île Douglas dans le Sud-Est de l'Alaska ;
 Camp Douglas, un camp de prisonniers unioniste pendant la Guerre de Sécession ;
 Douglas, siège du comté de Coffee en Géorgie ;
 Douglas, secteur communautaire de Chicago ;
 Douglas, ville de l'État du Dakota du Nord ;
 Douglas, ville de l'État du Massachusetts ;
 Douglas, ville située en Oklahoma ;
 Douglas, station de la ligne verte du métro de Los Angeles.

Douglas, la capitale de l'île de Man
 La baie de Douglas, sur l'île de Man

Douglas, dans le comté de Cork en Irlande

Douglas, localité peu peuplée de l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande  
 La rivière Douglas en Nouvelle Zélande

Divers 

 la Fonction de Cobb-Douglas en économie,
 Douglas Hyde Gallery, galerie d'art du Trinity College à Dublin en Irlande
 L'Hôpital Douglas est un centre hospitalier de Montréal affilié à l'Université McGill.
 Douglas, un chameau domestiqué utilisé pendant la guerre de Sécession.

Titre 

 Le Lieutenant Douglas, film de 1918

Voir aussi 
 Liste des prénoms écossais

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme écossais
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom américain